{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (72101) - || 2000 YB51 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72102) - || 2000 YB52 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72103) - || 2000 YK52 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72104) - || 2000 YU52 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72105) - || 2000 YO53 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72106) - || 2000 YD54 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72107) - || 2000 YL54 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72108) - || 2000 YT54 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72109) - || 2000 YF55 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72110) - || 2000 YR55 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72111) - || 2000 YH56 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72112) - || 2000 YX57 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72113) - || 2000 YO58 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72114) - || 2000 YJ60 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72115) - || 2000 YQ61 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72116) - || 2000 YS62 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72117) - || 2000 YU62 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72118) - || 2000 YK63 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72119) - || 2000 YL63 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72120) - || 2000 YP63 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72121) - || 2000 YT63 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72122) - || 2000 YV63 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72123) - || 2000 YP65 || 16 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (72124) - || 2000 YX67 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72125) - || 2000 YP68 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72126) - || 2000 YQ68 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72127) - || 2000 YS71 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72128) - || 2000 YW72 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72129) - || 2000 YP73 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72130) - || 2000 YV74 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72131) - || 2000 YA75 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72132) - || 2000 YY75 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72133) - || 2000 YB77 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72134) - || 2000 YL77 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72135) - || 2000 YS79 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72136) - || 2000 YG80 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72137) - || 2000 YT81 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72138) - || 2000 YQ84 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72139) - || 2000 YS84 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72140) - || 2000 YD85 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72141) - || 2000 YL85 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72142) - || 2000 YS85 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72143) - || 2000 YQ86 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72144) - || 2000 YZ86 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72145) - || 2000 YD87 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72146) - || 2000 YV87 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72147) - || 2000 YP90 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72148) - || 2000 YY91 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72149) - || 2000 YX92 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72150) - || 2000 YO93 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72151) - || 2000 YL96 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72152) - || 2000 YY96 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72153) - || 2000 YE97 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72154) - || 2000 YY97 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72155) - || 2000 YM98 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72156) - || 2000 YJ99 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72157) - || 2000 YR99 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72158) - || 2000 YU99 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72159) - || 2000 YY101 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72160) - || 2000 YH102 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72161) - || 2000 YZ102 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72162) - || 2000 YK103 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72163) - || 2000 YG104 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72164) - || 2000 YL104 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72165) - || 2000 YJ105 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72166) - || 2000 YL105 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72167) - || 2000 YX106 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72168) - || 2000 YL107 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72169) - || 2000 YW107 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72170) - || 2000 YU108 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72171) - || 2000 YW108 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72172) - || 2000 YB109 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72173) - || 2000 YC109 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72174) - || 2000 YO109 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72175) - || 2000 YD110 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72176) - || 2000 YQ110 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72177) - || 2000 YR110 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72178) - || 2000 YE113 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72179) - || 2000 YH113 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72180) - || 2000 YT114 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72181) - || 2000 YU115 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72182) - || 2000 YZ115 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72183) - || 2000 YB117 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72184) - || 2000 YH117 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72185) - || 2000 YK117 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72186) - || 2000 YH118 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72187) - || 2000 YM120 || 19 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72188) - || 2000 YU120 || 19 december 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (72189) - || 2000 YA121 || 21 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72190) - || 2000 YG124 || 29 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72191) - || 2000 YT125 || 29 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72192) - || 2000 YZ125 || 29 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72193) - || 2000 YX127 || 29 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (72194) - || 2000 YA128 || 29 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (72195) - || 2000 YD128 || 29 december 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (72196) - || 2000 YO128 || 29 december 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (72197) - || 2000 YT128 || 29 december 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (72198) - || 2000 YY129 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (72199) - || 2000 YM132 || 30 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72200) - || 2000 YQ132 || 30 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten